Кобяк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кобяк (хан) — половецкий хан, неоднократно производивший набеги на Русскую землю в 1170—1180 годах.
 Кобяк, Георгий Георгиевич (1901—1983) — педагог, создатель и заведующий кафедрой аналитической химии Пермского университета (1932—1968).
 Кобяк, Олег Витальевич (род. 1973) — белорусский социолог, профессор Белорусского государственного университета.